Седая легенда:
 Седая легенда — повесть Владимира Короткевича.
 Седая легенда — экранизация повести Седая легенда.